Al Unser – ex pilota automobilistico statunitense
 Al Unser Jr. – pilota automobilistico statunitense
 Bobby Unser – ex pilota automobilistico statunitense
 Jerry Unser – pilota automobilistico statunitense